Furax, signifiant furieux en argot, peut désigner :

Musiciens 
 DJ Furax (1973-), DJ belge ;
 Furax (1979-), rappeur français ;

Œuvres de fiction 
 Signé Furax, feuilleton radiophonique français diffusé entre 1951 et 1960 ;
 Signé Furax, film français de Marc Simenon, adapté de la seconde saison du précédent, sorti en 1981 ;
 Papa furax (I Am Furious Yellow),  de la  des Simpson diffusé en 2002 ;
 Papa furax : le film (Angry Dad - The Movie),  de la  des Simpson diffusé en 2011.

Personnages d'œuvres de fiction 

 Furax, personnage d'Astérix chez les Bretons.

Animal 
 Le Grison d'Allemand,